funkcjonariusz celny – tytuł zawodowy
 funkcjonariusz inspekcji celnej – tytuł zawodowy
 funkcjonariusz międzynarodowy – stanowisko pracy
 funkcjonariusz ochrony państwa – tytuł zawodowy
 funkcjonariusz publiczny – urzędnik państwowy
 funkcjonariusz służby ochrony – tytuł zawodowy
 funkcjonariusz służby penitencjarnej – tytuł zawodowy 
 funkcjonariusz straży granicznej – tytuł zawodowy
 funkcjonariusz straży ochrony kolei – tytuł zawodowy

Zobacz też 

 urzędnik